Bestia bezeichnet:

 Bestia (Film), ein Stummfilm aus dem Jahr 1916
 Bestia (2021), ein chilenischer Animationsfilm

Bestia ist der Familienname folgender Personen: